Изабела од Арагона и Кастиље () или Изабела од Трастамаре и Трастамаре (; рођена је у Дуењасу 2. октобра 1470. а умрла је у Сарагоси 28. августа 1498) била је принцеза од Астурије, престолонаследница Круна Арагона и Кастиље, као и краљица Португалије.

Била је најстарија кћерка Католичких краљева. Изненадна смрт њеног осам година млађег брата Хуана 1497. је претворила у принцезу од Астурије и престолонаследницу Кастиље и Арагона.

Била је верена са Алфонсом од Португала (1475—1491), али овај је умро одмах након венчања те се Изабела онда венчала са његовим рођаком Мауелом, који је наследио португалски престо. Са њим је имала само једног сина, Мигела који је међутим, умро кад је имао само годину дана. Да је поживео, претворио би се прво у принца од Астурије, и престолонаследника круна Арагона и Кастиље као и Португала. Изабела је умрла на порођају.

Породично стабло 

Рођени 1470.
Умрли 1498.
Династија Трастамара
Принц од Астурије